«Cosmic Call» («Космический зов») — общее название двух радиопосланий к нескольким звёздам солнечного типа. Первый Cosmic Call, адресованный четырём звёздам, был отправлен летом 1999 года; второй Cosmic Call был передан к пяти звёздам летом 2003 года. Содержание отправленных сообщений представляет собой краткую энциклопедию человеческих знаний об окружающем мире. Средства на программу оба раза были получены от множества частных лиц — помимо научной части сообщения в космос на коммерческой основе также передавались сообщения всех желающих.

Выбор адресатов 
Все адресаты для посланий выбирались из перечня Института SETI, при этом к ним предъявлялся ряд требований:
 звезда должна принадлежать к Главной последовательности;
 звезда должна иметь постоянную светимость;
 возраст звезды должен лежать в интервале от 4 до 7 миллиардов лет;
 предпочтение отдавалось звёздам с близким к солнечному спектральным классом, особенно тем, у которых есть собственные планеты (именно такие планеты могут быть пригодны для возникновения жизни; в случае, если планета или планетная система есть, желательно, чтобы орбиты этих экзопланет имели малый эксцентриситет);
 влияло на выбор также положение звезды на небе относительно предпочтительных направлений (на примечательные астрономические объекты, на центр или антицентр Галактики, а также недалеко от плоскости эклиптики); также желательно, чтобы и Солнечная система наблюдалась со стороны адресата на фоне примечательных астрономических объектов — тогда, возможно, другие цивилизации смогут обнаружить сообщение в процессе обычных астрономических наблюдений.

Техническая база 

Для передачи сообщений предполагалось использовать радиотелескопы в Аресибо или Голдстоуне, однако это не удалось из-за плотного графика работ на этих телескопах по научным программам.

Cosmic Call 1999 
В 1999 году А. Л. Зайцев обосновал предложение и разработал проект использования 70-м антенны и передатчика Евпаторийского планетного радиолокатора для отправки радиопосланий к окрестным звездам солнечного типа. Под его научным руководством было скомпоновано и передано по четырём адресам первое многостраничное межзвездное радиопослание (МРП) «Cosmic Call».

Cosmic Call 1999 стал вторым после Аресибского послания 1974 года радиосообщением, целенаправленно созданным и отправленным для внеземных цивилизаций.

Способ формирования остался c 1974 года неизменным: каждая из двадцати трёх страниц послания представляет собой последовательность из 16129 двоичных символов, допускающую единственное целочисленное разложение в виде квадратной матрицы 127×127. Несколько первых страниц являются вводными, они необходимы для прочтения остального сообщения. Самая первая страница посвящена числам, вторая — арифметическим операциям, третья — экспоненциальной записи. На последующих страницах были размещены сведения по астрономии, биологии, географии, космологии. Двадцать первая страница описывает антенну и передатчик евпаторийского радиотелескопа. Последняя, двадцать третья страница, содержит приглашение любому, кто прочитал послание, откликнуться и сообщить сведения о себе.

Послание было разделено на две части. В первую, помимо энциклопедии, было включено Аресибское послание. Вторая часть содержала имена и письма тех, на чьи средства был выполнен проект. Всего в космос было передано около 50000 сообщений землян самого разного содержания, например:

Общая длина послания превышала 1,7 миллиона двоичных символов.

Сеансы передачи 
В качестве адресатов из перечня Института SETI были выбраны пять звёзд, однако в итоге к HD 190067 в созвездии Орла сообщение отправлено не было.

Для передачи использовалась частотная модуляция с девиацией 24 кГц («0» соответствовал сдвигу −24 кГц, а «1» — +24 кГц). Для борьбы с замираниями первая часть послания излучалась к каждой из звёзд трижды, вторая часть передавалась лишь один раз. Между отдельными сообщениями делались пятисекундные паузы, во время которых излучалась немодулированная несущая.

Cosmic Call 2003 
Следующий Cosmic Call планировалось провести на следующий год, 14 февраля 2000 года, в День святого Валентина. Однако программа состоялась только 6 июля 2003 года, через четыре года после первой.

Сеансы передачи

См. также 
 METI

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Межзвёздные послания